Подка́менная Тунгу́ска — деревня в Туруханском районе Красноярского края Российской Федерации. Входит в Борский сельсовет.

Географическое положение 
Деревня находится в 4 км к востоку от центра сельсовета — посёлка Бор, на правом берегу Подкаменной Тунгуски.

Население

Примечания 

Населённые пункты Туруханского района